Vele – costellazione
 Vele – comune del Camerun nel dipartimento di Mayo-Danay
 Vele – villaggio delle isole Wallis e Futuna
 Vele di Scampia – complesso d'edilizia popolare di Napoli

Pagine correlate 
 Vela